Dichter steht für:
 den Verfasser von Dichtung im Sinne von sprachlicher und schriftstellerischer Kunst, siehe Dichter

Dichter ist der Familienname folgender Personen:
 Avi Dichter (* 1952), israelischer Politiker
 Ernest Dichter (1907–1991), österreichisch-amerikanischer Psychologe und Marktforscher
 Wilhelm Dichter (* 1935), polnischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Der Dichter und der Komponist
 Der Dichter und die Muse
 Der Dichter und diese Zeit
 Der Poet